Ворона — притока Бистриці
 Ворона — притока Вовчої
 Ворона — притока Дніпра